Managerii sunt acele persoane a căror activitate de bază este să ducă la îndeplinire procesul managerial. 
Rolurile acestora sunt împărțite în următoarele categorii: roluri interpersonale, roluri informaționale, roluri decizionale.
 
Rolurile interpersonale se împart la rândul lor în rol de reprezentanță (la diferite evenimente și cu diferite ocazii, managerul reprezintă firma și „taie panglica”), rol de lider (conduce subordonații) și rol de legătură (coordonează două sau mai multe unități, departamente etc).

Rolurile informaționale sunt: rolul de monitor (caută informații importante pentru organizație), rolul de diseminator (distribuie în organizație informațiile găsite) și rolul de purtător de cuvânt (spre exemplu, la o conferință de presă vorbește în numele organizației).

Rolurile decizionale includ: rolul de întreprinzător (managerul are responsabilitatea de a cauta și găsi oportunități), rolul de negociator (atât în interiorul organizației, cu șefii de departamente, spre exemplu, cât și în afară, cu sponsori, furnizori, mass-media șamd), rolul de persoană care soluționează diverse probleme și rolul de alocator de resurse (managerul stabilește modul de distribuire a resurselor umane, materiale, temporale șamd în funcție de obiectivele stabilite în planul operațional).

Ierarhia managerială  
Din punct de vedere ierarhic, există trei tipuri de manageri: 
 managerii de vârf (pot avea denumiri precum președinte al Consiliului X, administrator, rector etc);
 managerii de mijloc (sunt directorii, șefii de secții și de birouri); 
 managerii de linia întâi (cei implicați în activități productive, ca de exemplu maiștri sau șefii de ateliere).

Deprinderi manageriale 
Deprinderile necesare managerilor diferă în funcție de nivelul ierarhic. Acestea se împart în: 
 deprinderi tehnice (necesare pentru a soluționa sarcini specializate); 
 deprinderi interpersonale (aici joacă un rol foarte important componenta de motivare, pe care managerul trebuie să o nuanțeze îndeajuns de bine pentru ca angajații săi să fie productivi);
 deprinderi conceptuale (managerul trebuie să fie capabil de un nivel înalt de abstractizare, pentru a păstra întotdeauna viziunea de ansamblu asupra tuturor proceselor manageriale); 
 deprinderi de diagnosticare (asemenea unui bun doctor, acesta are nevoie să înțeleagă relații de tipul cauză-efect).

Bibliografie 
 Adriana Bădescu, Ilie Tăuceanu, Bazele managementului și marketingului, Editura Eurobit, Timișoara, 2001

Bibliografie suplimentară 
 Jo Owen, Puterea în acțiune - recenzie

Legături externe 
 Cinci lucruri pe care un manager nu trebuie să le spună niciodată, 11 octombrie 2014, Oana Stupinean, Ziarul financiar